Легалов — фамилия:

 Легалов, Александр Иванович (род. 1956) — российский учёный в области информатики.
 Легалов, Андрей Александрович (род. 1972) — российский палеоэнтомолог и колеоптеролог.